

Cinema 
 Down – cortometraggio di Jim Shaugnessy del 1999
 Down - Discesa infernale (titolo alternativo The Shaft) – film statunitense del 2001
 Down – cortometraggio tedesco del 2003
 Down – cortometraggio britannico del 2003

Geografia 
 Down – una delle trentadue contee dell'Irlanda
 Distretto di Down – distretto della Contea di Down

Musica 
 Down – gruppo musicale statunitense
 Down – album dei The Jesus Lizard del 1994
 Down – album dei Sentenced del 1996
 Down – singolo degli Stone Temple Pilots del 1999
 Down – singolo dei Blink-182 del 2004
 Down – singolo di Rakim y Ken-Y del 2006
 Down – singolo di Jay Sean del 2009
 Down – canzone dei 311 del 1996
 Down – singolo dei Marian Hill del 2016
 Down – singolo delle Fifth Harmony del 2017
 Down – singolo di Leo Gassmann del 2021

Sport 
 Down – nel football americano ognuno dei tentativi a disposizione della squadra di attacco per percorre le 10 iarde necessarie al mantenimento del possesso del pallone

Medicina 
 Sindrome di Down – nota anche come trisomia 21, è una anomalia cromosomica

Tecnologia 
 Down – disservizio (abbreviazione di downtime) rappresentato da interruzione (inattività ovvero totale assenza di funzionamento dell'erogazione verso l'utenza) di servizi telematici o informatici.